Un égout est une conduite destinée à écouler les eaux de ruissellement.
Cloaca Maxima à Rome
égouts de Londres
égouts de Paris
 Un égout est la limite basse d'un toit.